Luis Antonio Marín puede referirse a:

 Luis Marín Murillo (1974-), futbolista costarricense.
 Luis Marín Barahona (1983-), futbolista chileno.
 Luis Marín Cruces (1972-2019), escritor chileno.